Der VW Touran ist ein Kompaktvan der Volkswagen AG. Das erste Modell basiert auf der Plattform PQ35 (wie Golf V). Basis des Nachfolgemodells ist der Modulare Querbaukasten (MQB).

Generationen

Zulassungszahlen 
Zwischen Dezember 2002 und Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.019.309 VW Touran neu zugelassen worden. Mit 95.408 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

Touran
Pkw-Modell
Van
Kombi